Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1924 го́да () — третий розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Каунас»

Группа «Клайпеда»

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1924 году
1924 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу